Kingsport steht für:

 Kingsport (Tennessee), Stadt in den USA
 Kingsport (Nova Scotia), Ort in Kanada